2 miejscowości w Polsce: 
 Kryniczno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska 
 Kryniczno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Wisznia Mała